Гран-при Бразилии 1991 года — второй этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на трассе Интерлагос в Бразилии. Соревнования состоялись 24 марта 1991 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:20,436

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии